Пина́ев — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Пинаев, Анатолий Алексеевич (род. 1937) — советский и украинский учёный-правовед.
 Пинаев, Виктор Семёнович (1932—2002) — российский физик-теоретик, лауреат Ленинской премии.
 Пинаев, Владислав Юрьевич (род. 1969) — мэр Нижнего Тагила.
 Пинаев, Георгий Петрович (1929—2013) — доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
 Пинаев, Евгений Иванович (1933—2016) — русский советский писатель и художник.